Herman V van Baden-Baden, markgraaf van Baden-Baden (1190-1243)
 Herman V van Woerden (1202-1252), heer van Woerden
 Herman V van Wied, aartsbisschop van Keulen (1515-1546) en prins-bisschop van Paderborn (1532-1546)